Ez a lap a Szemfényvesztők című televíziós sorozat epizódjainak listáját tartalmazza. A sorozat 2018. március 11-én indult az ABC televíziós csatornán az Amerikai Egyesült Államokban. A sorozatot az első évad után el is kaszálták. Magyarországon 2018-ban adta le az RTL Klub.

Évados áttekintés

1.évad (2018)

Források
 

Televíziós sorozatok epizódlistái